Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Џона Изнера резултатом 7:6(9:7), 6:3.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  'Роџер Федерер (победник)
  Енди Мари (друго коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Марди Фиш (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Џон Изнер (финалиста)
  Николас Алмагро (четвртфинале)
  Жил Симон (четвртфинале)
  Гаел Монфис (повукао се пре почетка турнира)
  Фелисијано Лопез (друго коло)
  Ришар Гаске (друго коло)

<li> Кеј Нишикори (друго коло)
<li> Флоријан Мајер (друго коло)
<li> Фернандо Вердаско (треће коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Александар Долгополов (четврто коло)
<li> Хуан Монако (треће коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Марин Чилић (друго коло)
<li> Виктор Троицки (друго коло)
<li> Марсел Гранољерс (треће коло)
<li> Милош Раонић (треће коло)
<li> Радек Штјепанек (треће коло)
<li> Кевин Андерсон (треће коло)
<li> Енди Родик (треће коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Отворено првенство Индијан Велса 2012.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно